2 miejscowości w Polsce: 
 Wojnówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo 
 Wojnówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne

Zobacz też: Wojnowo